Флавио Ньньеш Феррейра (; родился 19 октября 1991 года в Оливейра-ду-Ошпитал, Португалия) — португальский футболист, центральный защитник.

Клубная карьера 
Феррейра выпускник футбольной школы клуба «Академика». В 2009 году он был включен в заявку команды на участие в чемпионате Португалии, но сразу же был отдан в аренду в клуб «Турезеше», а затем в «Спортинг» Ковильян. 15 августа 2011 года в матче против «Униан Лейрия» Флавио дебютировал за «Академику». 25 ноября 2012 года в поединке против «Жил Висенте» он забил дебютный гол за команду.

Летом 2013 года Феррейра перешёл в испанскую «Малагу». 12 января 2014 года в матче против «Леванте» он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Велигтона.

Примечания

Ссылки 
 
 Stats and profile at Zerozero
 Stats at ForaDeJogo
 

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Спортинг» Ковильян